The Outsiders steht für:

 The Outsiders (Buch), US-amerikanischer Managementratgeber von William Thorndike
 The Outsiders (Band), US-amerikanische Rockband
 The Outsiders, Originaltitel von Die Outsider, Roman von Susan Eloise Hinton (1967)
 The Outsiders, Originaltitel von Die Outsider (Film), US-amerikanische Literaturverfilmung (1983)
 The Outsiders (Fernsehserie, 1976), australische Fernsehserie 
 The Outsiders (Fernsehserie, 1990), US-amerikanische Fernsehserie 
 Batman and the Outsiders, DC-Comicserie (1983–1986), siehe Batman (Comicserien) #Batman and the Outsiders

Siehe auch:
 Outsiders
 The Outsider